Das German Darts Championship 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 31. August bis zum 2. September 2018 zum siebten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zehnte Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war erneut die Halle 39 in Hildesheim.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 8:6-legs gegen den Engländer  James Wilson durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeld ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Joe Cullen
  Mensur Suljović
  Jonny Clayton
  Ian White
  Dave Chisnall
  James Wade
  Darren Webster
  Gerwyn Price
  Mervyn King
  Simon Whitlock
  Stephen Bunting

Sieger des UK Qualifier
  Steve Beaton
  Kyle Anderson
  Ricky Evans
  Adrian Lewis
  James Wilson
  Richard North
  Terry Jenkins
  Andy Boulton
  Darren Johnson
  Justin Pipe
  Ross Smith
  David Pallett
  Josh Payne
  Lee Bryant
  Mark Webster
  Robert Thornton
  Ted Evetts
  Andrew Gilding

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Jermaine Wattimena
  Vincent van der Voort
  Jan Dekker
  Ron Meulenkamp
  Danny Noppert
  Cristo Reyes
  Antonio Alcinas
  Michael Rasztovits

Sieger des Host Nation Qualifier
  Max Hopp
  Martin Schindler
  Robert Marijanović
  Christopher Hänsch
  Nico Blum

Nordic & Baltic Qualifier
  Darius Labanauskas

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018
Dartwettbewerb in Hildesheim